Molekulska formula -{C9H10FN3O3}- se može odnositi na:

 Elvucitabin
 Dekselvucitabin